Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1972 року — пройшов у Іспанії з 13 по 22 травня. Переможцем стала збірна Англії, яка у фіналі перемогла збірну ФРН із рахунком 2:0.

Кваліфікація

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Учасники 
Збірні, що кваліфікувались зазначенні літерою К.
  (К)
 
 
  (К)
 
 
 
 
 
  (К)
  (К)
 
 
  (К)
  (господарі)
  (К)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1972 у футболі